Rodeck ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rodeck (1841–1909), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Georg Rodeck (* 1876), deutscher Ingenieur und Aeronautiker
 Gerhard Rodeck (1922–2020), deutscher Urologe
 Heinrich Rodeck (1920–2018), deutscher Kinder- und Jugendarzt, Hochschullehrer und Forscher

Rodeck ist der Ortsname von
Rodeck (Schwarzenbach am Wald), einem Ortsteil von Schwarzenbach am Wald in Oberfranken